Osoby o tym nazwisku:
 Csaba Csizmadia – węgierski piłkarz
 Eszter Csizmadia – węgierska judoczka, olimpijka
 István Csizmadia – węgierski kajakarz
 Zoltán Csizmadia – węgierski judoka